Wola Życińska – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Wola Życińska – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny